Triatlon na Poletnih olimpijskih igrah 2000. Tekmovanja so potekala za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Vir 
 Tekmovanje na sports-reference.com 

2000
Športi Poletnih olimpijskih iger 2000